Gösing ist der Name folgender Orte und Berge:

 eine Katastralgemeinde mit der Ortschaft Gösing am Wagram in der Gemeinde Fels am Wagram, Niederösterreich
 Gösing an der Mariazellerbahn, ein Ort in der Gemeinde Puchenstuben, Niederösterreich
 Gösing (Berg), ein Berg im südlichen Niederösterreich